Die Open Mutouest 2004 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. März 2004 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde in der Halle auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Saint-Brieuc